Le Rê-Atoum assis, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section C « Divinités anthropomorphes » de la liste de Gardiner ; il y est noté C1.

Il représente le dieu Rê sous forme humaine Atoum assis, portant la barbe postiche et le disque solaire accompagné de l'uræus (hiéroglyphe égyptien N6) sur sa tête. Il est translitéré Rˁ.

Notes et références

Bibliographie 

 
 

Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Index égyptologique